

Geografia 
 Dysart – città del Fife in Scozia
 Dysart – città nella contea di Tama, Iowa, Stati Uniti d'America

Persone 
 Joseph Dysart – politico statunitense
 Richard Dysart – attore statunitense
 William Dysart – attore britannico

Altro 
 Conte di Dysart – titolo nella Parìa di Scozia, creato nel 1643